Un medico in famiglia – serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Publispei
Un medico in famiglia – cartone animato basato sull'omonima serie televisiva